Slingeruurwerk (sterrenbeeld), de Latijnse naam voor een sterrenbeeld aan de zuiderhemel.
 Horologium van Augustus, een gigantische zonnewijzer gebouwd aan het begin van de 1e eeuw in Rome.